

Patronyme ou pseudonyme 

 Marcelin, pseudonyme d'Émile-Marcelin-Isidore Planat (1825-1887), illustrateur, fondateur du magazine La Vie parisienne ;
 Frédéric Marcelin (1848-1917), romancier, essayiste, journaliste, homme politique et diplomate haïtien ;
 Émile Marcelin (1879-1947) (nom de scène d'Émile Marcel Lucas), ténor de l’Opéra-Comique ;
 René Marcelin (1885-1914), physico-chimiste français ;
 Philippe Thoby-Marcelin (1904-1975), écrivain haïtien ;
 Émile Marcelin (1906-1954) (du nom de scène de son père, le ténor Émile Marcelin [1848-1917]), compositeur, directeur du conservatoire de Tourcoing ;
 Carlo Marcelin (1971- ), joueur, entraîneur et dirigeant de football haïtien ;
 Cyril Marcelin (1979-), joueur d'échecs français ;
 James Marcelin (1986- ), footballeur international haïtien ;
 Jean Harisson Marcelin (2000- ), footballeur français.

Toponyme 

 Marcelin, village polonais de la voïvodie de Łódź ;
 Marcelin, village polonais de la voïvodie de Mazovie ;
 Marcelin, village polonais de la voïvodie de Poméranie-Occidentale ;
 , village canadien du Saskatchewan.

Divers 
 Marcelin, pain et vin (1955), film espagnol de Ladislao Vajda ;
 Marcelin (1840), pièce de théâtre de Dumanoir et de Jean-François Bayard.

Notes et références